Dit is de wereldranglijst voor mannen van augustus 2017 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 10 augustus 2017.

Mannen 08